Sünkel ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sünkel (* 1992), deutsche Kostümbildnerin
 Hans Sünkel (* 1948), österreichischer Geodät 
 Steffen Sünkel (* 1981), deutscher Dramaturg
 Wilhelm Sünkel (1894–1977), deutscher Lehrer und Bürgermeister
 Wolfgang Sünkel (1934–2011), deutscher Pädagoge

Sünkel bezeichnet außerdem:

 (21109) Sünkel, ein Asteroid des Hauptgürtels